Nagy Márton (1804–1873) piarista tanítórendi áldozópap és tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja
Nagy Márton (1860–1941) erdélyi magyar író, szerkesztő, publicista
Nagy Márton (1902–1990) festőművész
Nagy Márton (1932–2021) soproni pedagógus
Nagy Márton (1976–) közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke